Twerskaja () bezeichnet
 die Oblast Twer (russisch Twerskaja oblast) im Westen Russlands
 Twerskaja (Ort), eine Staniza in der Oblast Krasnodar in Russland
 die Twerskaja-Straße in Moskau